The times they are a-changin' (album) - album van Bob Dylan
 The Times They Are a-Changin' (nummer) - song van bovenstaand album